Velika nagrada Meksika (šp. Gran Premio de Mexico) je automobilska utrka Formule 1 na trkalištu Autódromo Hermanos Rodríguez u gradu Meksiku. Ona se prvi put održala kao neslužbeno prvenstvo 1962. godine, dok se službeno vozila od 1963. do 1970., te opet od 1986. do 1992. godine. Od 2020. se službeno naziva Velika nagrada Mexico Cityja ili Velika nagrada Ciudad de Méxica.

Pobjednici

Višestruki pobjednici (vozači)

Višestruki pobjednici (konstruktori)

Pobjednici po godinama 

Meksiko
Međunarodna športska natjecanja u Meksiku
Ciudad de México
Automobilizam u Meksiku